Municipio de New Garden puede referirse a:

 Municipio de New Garden (condado de Chester, Pensilvania)
 Municipio de New Garden (condado de Wayne, Indiana)